Torneo Kurowashiki 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Torneo Kurowashiki 2013 – torneo di pallavolo maschile